Dodoens puede hacer referencia a:

 (10068) Dodoens, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Rembert Dodoens, botánico y la abreviatura que se usa para referirse a él.